Атлакомулько () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 77 831 человек.

Известные уроженцы 
Энрике Пенья Ньето — бывший президент Мексики.

Ссылки 
  Atlacomulco en el Edo. Méx.

Муниципалитеты Мехико